Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de vrouwen van de Nederlandse club ADO Den Haag hebben getraind van 2007 tot op heden.

ADO Den Haag
ADO Den Haag
Trainers